Gansel ist der Familienname folgender Personen:

 Carsten Gansel (* 1955), deutscher Literaturwissenschaftler
 Christina Gansel (* 1957), deutsche Linguistin
 Dennis Gansel (* 1973), deutscher Regisseur
 Friedrich Engelhardt Gansel (1815–1902), deutscher Architekt, Erbauer des Boberviaduktes
 Jürgen Gansel (* 1974), deutscher Politiker (NPD), MdL
 Norbert Gansel (* 1940), deutscher Politiker

Siehe auch:
 Gänsel